Короткий разгибатель большого пальца стопы () — мышца тыла стопы.

Лежит кнутри от короткого разгибателя пальцев (). Начинается от верхней поверхности передней части пяточной кости и, направляясь вперёд и медиально, переходит в сухожилие, прикрепляющееся к основанию проксимальной фаланги большого пальца. В дистальном отделе сухожилие срастается с сухожилием длинного разгибателя большого пальца () принимая участие в образовании тыльной фасции стопы.

Функция 

Разгибает большой палец стопы.

Примечания 

Мышцы стопы